Кулья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Маэстрасго. Занимает площадь 116,3 км². Население — 633 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 
 Web Oficial del Ayuntamiento de Culla
 
 

Муниципалитеты Кастельона